Деньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс.
 Деньє () — французька середньовічна розмінна монета.
 Деньє (щільність) — технічна характеристика товщини волокна, яка визначає щільність виробу